Brompton kan syfta på:

 Brompton Bicycle – en cykeltillverkare

Geografi

Storbritannien 

 Brompton, Scarborough, civil parish i North Yorkshire, England, 
 Brompton-by-Sawdon, ort i North Yorkshire, England, 
 Brompton, Hambleton, ort i North Yorkshire, England, 
 Brompton, Kent, ort i Medway, Kent, England,  
 Brompton, London, stadsdel i Royal Borough of Kensington and Chelsea, London, England,  
 Brompton, Shropshire, ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England, 
 Brompton-on-Swale, ort i North Yorkshire, England,  
 Brompton Ralph, ort i Somerset, England, 
 Brompton Regis, ort i Somerset, England,